Union populaire républicaine ist der Name folgender Parteien:

 Union populaire républicaine, Partei im Elsass (1919–1946)
 Union populaire républicaine (Asselineau), Partei in Frankreich (ab 2007)
 Union populaire républicaine de la Gironde, Regionalpartei im Département Gironde, Frankreich (1925 bis 1930er Jahre)